An der 11. Handball-Europameisterschaft der Männer, die von 12. bis 26. Januar 2014 in Dänemark ausgetragen wurde, beteiligten sich 16 Mannschaften. Jedes Team durfte 16 Spieler melden. Nach dem Grunddurchgang durften bis zu zwei Spieler pro Mannschaft ausgewechselt werden. In diesem Artikel werden die Kaderlisten der teilnehmenden Nationen dargestellt.

Legende

Dänemark 

Die Dänische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Mazedonien (29:21), Österreich (33:29) und Tschechien (33:29). Sie wurde damit vor Mazedonien und Österreich Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Spanien (31:28), Ungarn (28:24) und Island (32:23) traf. Dadurch wurde sie vor Spanien und Island Gruppensieger, wodurch sie sich für das Halbfinale qualifizierte, wo sie auf Kroatien traf. Durch den 29:27-Sieg zogen die Dänen in das Endspiel gegen Frankreich ein, wo sich Dänemark 32:41 geschlagen geben musste und in der Europameisterschaft 2014 den zweiten Platz erreichte.

Betreuer

Spieler

Frankreich 

Die Französische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Russland (35:28), Polen (28:27) und Serbien (31:28). Sie wurde damit vor Polen und Russland Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Kroatien (27:25), Belarus (39:30) und Schweden (28:30) traf. Dadurch wurde sie vor Kroatien und Polen Gruppensieger, wodurch sie sich für das Halbfinale qualifizierte, wo sie auf Spanien traf. Durch den 30:27-Sieg zogen die Franzosen in das Endspiel gegen Dänemark ein, wo sie sich gegen Dänemark 41:32 durchsetzen konnte und den Europameistertitel 2014 gewann.

Betreuer

Spieler

Island 

Die Isländische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Norwegen (31:26), Ungarn (27:27) und Spanien (28:33). Sie wurde damit hinter Spanien und vor Polen Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Österreich (33:27), Mazedonien (29:27) und Dänemark (23:32) traf. Dadurch landete Island auf dem dritten Platz und qualifizierte sich für das Spiel um den fünften Platz, in dem sie Polen mit 28:27 besiegte.

Betreuer

Spieler

Kroatien 

Die Kroatische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Belarus (33:22), Montenegro (27:22) und Schweden (25:24). Sie wurde damit vor Schweden und Belarus Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Frankreich (25:27), Russland (33:25) und Polen (31:28) traf. Dadurch landete Kroatien hinter Frankreich und vor Polen auf dem zweiten Platz und qualifizierte sich für das Halbfinale, in dem sie Dänemark mit 27:29 unterlag. Nachdem sich die Kroaten im Spiel um den dritten Platz gegen Spanien 28:29 geschlagen geben mussten, landeten sie nur auf dem vierten Platz.

Betreuer

Spieler

Mazedonien 

Die Mazendonische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Dänemark (21:29), Tschechien (24:24) und Österreich (2:21). Sie wurde damit hinter Dänemark und vor Österreich Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Ungarn (25:31), Island (27:29) und Spanien (22:33) traf. Dadurch erreichte Mazedonien in dieser Gruppe nur den fünften Platz und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Montenegro 

Die Montenegrinische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Schweden (21:18), Kroatien (22:27) und Belarus (23:29). Sie wurde damit punkteloser Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Norwegen 

Die Norwegische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Island (26:31), Spanien (25:27) und Ungarn (26:26). Sie wurde dadurch mit nur einem Punkt Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Österreich 

Die Österreichische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Tschechien (30:20), Dänemark (33:29) und Mazedonien (21:22). Sie wurde damit hinter Dänemark und Mazedonien und Österreich Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Island (27:33), Spanien (27:28) und Ungarn (24.25) traf. Dadurch wurde Österreich Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Polen 

Die Polnische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Serbien (20:19), Frankreich (27:28) und Russland (24:22). Sie wurde damit hinter Frankreich und vor Russland Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Belarus (31:30), Schweden (35:25) und Kroatien (28:31) traf. Dadurch wurde Polen hinter Frankreich und Kroatien Gruppendritter, wodurch sie sich für das Spiel um den fünften Platz qualifizierte, in dem sie gegen Island 27:28 unterlag.

Betreuer

Spieler

Russland 

Die Russische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Frankreich (28:35), Serbien (27:25) und Polen (22:24). Sie wurde damit hinter Frankreich und Polen Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Schweden (27:29), Kroatien (25:33) und Belarus (39:33) traf. Dadurch musste sich Russland mit dem fünften Gruppenplatz zufriedengeben und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Schweden 

Die Schwedische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Montenegro (28:21), Belarus (30:22) und Kroatien (24:25). Sie wurde damit Kroatien und vor Belarus Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Russland (29:27), Polen (25:35) und Frankreich (30:28) traf. Dadurch landete Schweden hinter Frankreich Kroatien und Polen auf dem vierten Platz und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Serbien 

Die Serbische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Polen (20:19), Russland (25:27) und Frankreich (28:31). Sie wurde dadurch hinter Frankreich, Polen und Russland nur Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Spanien 

Die Spanische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Ungarn (34:27), Norwegen (27:25) und Island (33:28). Sie wurde damit vor Island und Ungarn Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Dänemark (28:31), Österreich (28:27) und Mazedonien (33:22) traf. Dadurch landete Spanien auf dem zweiten Platz und qualifizierte sich für das Halbfinale, in dem sie Frankreich mit 27:30 unterlag, wodurch die Spanier mit dem Spiel um den dritten Platz vorliebnehmen musste. Durch den 29:28-Sieg über Kroatien erreichten sie letztlich den dritten Platz.

Betreuer

Spieler

Tschechien 

Die Tschechische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Österreich (20:30), Mazedonien (24:24) und Dänemark (29:33). Sie wurde dadurch mit nur einem Punkt hinter Dänemark, Mazedonien und Österreich nur Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Ungarn 

Die Ungarische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Spanien (27:34), Island (27:27) und Norwegen (26:26). Sie wurde damit hinter Spanien und Island Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Mazedonien (31:25), Dänemark (24:28) und Österreich (24:25) traf. Dadurch landete Ungarn auf dem vierten Platz und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Belarus 

Die Belarussische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Kroatien (22:33), Schweden (22:30) und Montenegro (29:23). Sie wurde damit hinter Kroatien und Schweden Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Polen (30:31), Frankreich (39:30) und Russland (33:29) traf. Dadurch schied sie als Gruppenletzter aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Gesamtstatistik

Weblinks 
 Website zur Europameisterschaft 2014 (englisch, abgerufen am 24. Januar 2014)
 Europäische Handballföderation (EHF): Handball-Europameisterschaft 2014 (abgerufen am 24. Januar 2016)

Einzelnachweise 

Kader
2014
Europameisterschaft Manner 2014 Kader
Kaderliste